Das Qatar Classic 2003 fand vom 30. November bis 5. Dezember 2003 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Peter Nicol, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Lee Beachill ausschied. Beachill traf im Finale auf John White, den er mit 15:12, 15:5, 11:15, 12:15 und 15:9 besiegte. Nach ihrem Ausscheiden in der Qualifikation beendeten sowohl Stephen Meads als auch Tim Garner ihre Karrieren. Die Damenkonkurrenz gewann Natalie Grainger, die im Endspiel Carol Owens mit 10:9, 9:7, 9:10 und 9:4 bezwang. Die Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2001, Sarah Fitz-Gerald, trat nicht erneut an.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2003
PSA World Tour 2003/04
WSA World Tour 2003/04
Squashturnier in Doha